Das gemischte Doppel der Tischtennisweltmeisterschaft 1926 wurde im Dezember 1926 in der britischen Hauptstadt London ausgetragen. Weltmeister wurde die ungarische Paarung Zoltán Mechlovits/Mária Mednyánszky, die das Finale nach zwei Gewinnsätzen (21:14, 21:8) gegen Roland Jacobi (Ungarn)/G. Gleeson (England) gewann.

Hauptrunde

Literatur 
 Table Tennis Collectors’ Society (Hrsg.): Table Tennis Collector, Ausgabe 34 (Frühjahr 2003), S. 3.

Tischtennisveranstaltung 1926
Sportveranstaltung in London
Mixed
Tischtenniswettbewerb im Vereinigten Königreich